Die Bayer-Bezeichnungen von C bis D.



 Caelum (Grabstichel) 

 Camelopardalis (Giraffe) 

 Cancer (Krebs) 

 Canes Venatici (Jagdhunde) 

 Canis Major (Großer Hund) 

 Canis Minor (Kleiner Hund) 

 Capricornus (Steinbock) 

 Carina (Kiel des Schiffs) 

 Cassiopeia (Kassiopeia) 

 Centaurus (Zentaur) 

 Cepheus (Kepheus) 

 Cetus (Walfisch) 

 Chamaeleon (Chamäleon) 

 Circinus (Zirkel) 

 Columba (Taube) 

 Coma Berenices (Haar der Berenike) 

 Corona Australis (Südliche Krone) 

 Corona Borealis (Nördliche Krone) 

 Corvus (Rabe) 

 Crater (Becher) 

 Crux (Kreuz des Südens) 

 Cygnus (Schwan) 

 Delphinus (Delfin) 

 Dorado (Schwertfisch) 

 Draco (Drache)

Legende

Siehe auch 

 Liste der Flamsteed-Bezeichnungen von C bis D

BayerBezeichnung C